

Localidades 
 Condado de Humphreys
 Humphreys (Missouri)

Outros 
 10172 Humphreys
 Série de Humphreys

Desambiguação